Ago o AGO puede referirse a:
 Agosto, un mes del calendario.
 Angola, por su código ISO 3166-1.
 AGO Flugzeugwerke, empresa alemana de fabricación de aviones.
 Ago Markvardt, deportista estonio que practicaba combinada nórdica.

Siglas